Dävert kan syfta på:

 Båtdävert – en lyftanordning på båtar eller fartyg för livbåtar eller skeppsbåtar
 Sängdävert – ett hjälpmedel för förflyttning i säng